

Musica 
 James Blake – album di James Blake del 2011

Persone 
 James Blake (1979) – tennista statunitense
 James Blake (1988) – musicista britannico
 James Carlos Blake (1947) – scrittore statunitense
 James Fred Blake (1912-2002) – autista di autobus statunitense, che Rosa Parks sfidò nel 1955 dando inizio al boicottaggio dei bus a Montgomery
 James Heighe Blake (1768-1819) – fisico e politico statunitense, terzo sindaco di Washington
 James Hubert Blake (1887-1983) – musicista statunitense, noto come Eubie Blake